Абду, Абдо — Абд () — слуга, раб)
 Диуф, Абду
 Траоре, Абду
 Джамме, Абду
 Часть: Абду-л-, Абдул
 Абду-л-Захир
 Абду-л-Кадыр
 Абду-Геба («раба Евы», см. Иевусеи
Фамилия
 Абду, Абдульрахман (род. 1972) — катарский футбольный арбитр.
 Абду, Амир (род. 1972) — французский и коморский футбольный тренер.
 Абду, Ахмед (род. 1936) — коморский политический и государственный деятель, премьер-министр Комор/
 Абдо, Мухаммад
 Абду, Наджим (род. 1984) — коморский футболист, полузащитник клуба «Миллуолл».

См. также 
 Абдулай
 Абдула
 Абдул